gmina współczesna:
 gmina Nowe Ostrowy – gmina wiejska, powiat kutnowski, woj. łódzkie
gminy dawne:
 gmina Ostrowy – dawna gmina (1953-54) w powiecie kutnowskim, w woj. łódzkim
 gmina Ostrowy – dawna gmina (1952–54) w powiecie częstochowskim, w woj. katowickim / woj. stalinogrodzkim 
 gmina Ostrowy nad Okszą – dawna gmina (1952–54) w powiecie kłobuckim, w woj. katowickim / woj. stalinogrodzkim